Марзалюк () – белорусская фамилия.

Известные носители 
 Марзалюк, Василиса Александровна (род. 1987) — белорусская спортсменка-борец.
 Марзалюк, Игорь Александрович (род.1968) – белорусский историк, археолог, краевед, педагог.